Трофей Пичичи () е ежегодна футболна награда която се присъжда от испанския спортен вестник Marca на Най-добрия голмайстор през сезона за всяка една лига в испанския шампионат. Трофея носи името на известния футболист на Атлетик Билбао - Рафаел Морено, по-известен като „Пичичи“. Наградата на същото издание за Най-добрия вратар се нарича Трофей Рикардо Самора, а за най-добрия треньор на годината - Трофей Мигел Муньос.

Победители в Примера дивисион 
 Легенда

Състезатели с най-много отличия в Примера дивисион

Победители по клубове в Примера дивисион

По националност

Външни препратки 
 Списък на голмайсторите в Испания rsssf
 Списък с носителите на трофея в сайта BDFutbol
 Списък на най-добрите голмайстори в испанския футбол в сайта BDFutbol

Футболни награди на Испания
Основани в Испания през 1929 година